Helicogonium är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Helicogonium i familjen Endomycetaceae, ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Helicogonium